Regalecus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Peder Ascanius 1772. Regalecus ingår i familjen sillkungfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sillkungfiskar
Regalecus